Ève Périsset (née en 1994), footballeuse internationale française ;
  (né en 1939), évêque catholique suisse ;
 Maurice Périsset (1920-1999), écrivain et éditeur français ;
 Jocelyne Wildenstein, née Périsset (née en 1940), socialite américano-suisse.

Patronyme français